Mistrzostwa Świata U-18 w Piłce Ręcznej Kobiet 2016 – szóste mistrzostwa świata U-18 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat osiemnastu. Odbył się w dniach 19–31 sierpnia 2016 roku w Bratysławie. Tytułu zdobytego w 2014 roku broniła reprezentacja Rumunii.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Słowacji podczas kongresu IHF w październiku 2013 roku. W mistrzostwach wzięły udział dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach, a w gronie uczestników miejsce przeznaczone dla Oceanii otrzymała następnie reprezentacja Norwegii.

Losowanie grup zostało przeprowadzone 18 maja 2014 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Prymasowskiego w Bratysławie i w jego wyniku powstały cztery sześciozespołowe grupy. Zawody zostały rozegrane w dwóch halach, a nad ich przebiegiem czuwało szesnaście par arbitrów. Rozkład gier opublikowano pod koniec czerwca 2016 roku.

Reprezentacje rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach czterech sześciozespołowych grup, a czołowa czwórka z każdej z grup awansowała do czterorundowej fazy pucharowej. Zawody rozegrane zostały według zaktualizowanych 1 lipca 2016 roku przepisów.

Wszystkie dwanaście europejskich zespołów awansowało do czołowej szesnastki zawodów. W powtórce finału ME U-17 sprzed roku w decydującym spotkaniu zmierzyły się reprezentacje Rosji i Danii. W nim lepsze okazały się Rosjanki, brąz zdobyły zaś zawodniczki z Korei Południowej. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Turniej był transmitowany w Internecie, zaś wstęp na hale był bezpłatny.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16 
Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2018
2016 w piłce ręcznej
2016 na Słowacji
Piłka ręczna na Słowacji
Sport w Bratysławie